Konstanty Wolicki (1792-1861) – polski przemysłowiec
 Konstanty Wolicki (1805-1863) – polski kompozytor